La désignation de Bayer Pi Cygni (π Cyg / π Cygni) est partagée par deux étoiles binaires spectroscopiques de la constellation du Cygne :
 π Cygni (80 Cygni) ;
 π Cygni (81 Cygni).

Homonymie stellaire
Constellation du Cygne
Cygni, Pi